Miejscowości w USA:
 Washington Park – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Washington Park – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Washington Park – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Washington Park – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Beaufort

Sport:
 Washington Park – nieistniejące stadiony baseballowe w Nowym Jorku